Turma da Mônica - A Ilha Misteriosa é um filme de animação brasileira de 1999, baseada nas histórias em quadrinhos homônima de Maurício de Sousa. Foi distribuído pela Publifolha e produzido pela Maurício de Sousa Produções.

Episódios

 A Ilha Misteriosa (com Mônica e Cebolinha)
 Chico Mico (com Chico Bento)
 Regras e Exceções (esse e o último com Magali e Mingau)
 Mingau com Chuva

Referências

Filmes do Brasil de 1999
Filmografia da Turma da Mônica
Filmes em língua portuguesa
Filmes de animação do Brasil